La marchitez bacteriana es una fitopatología que puede ser causada por diferentes bacterias:
 Marchitez bacteriana de la papa, provocada por la bacteria Ralstonia solanacearum.
 Marchitez bacteriana de las cucurbitáceas, provocada por la bacteria Erwinia tracheiphila.